Uttarkashi (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Uttarkashi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Uttarkashi